|-
| 216601 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216602 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216603 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216604 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216605 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216606 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216607 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216608 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216609 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216610 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216611 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216612 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216613 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216614 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216615 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216616 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216617 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216618 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216619 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216620 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216621 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216622 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216623 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216624 - || ||  || Heppenheim || Heppenheim
|-
| 216625 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216626 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216627 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216628 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216629 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216630 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216631 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216632 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216633 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216634 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216635 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216636 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216637 - || ||  || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 216638 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216639 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216640 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216641 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216642 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216643 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216644 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216645 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216646 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216647 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216648 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216649 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216650 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216651 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216652 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216653 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216654 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216655 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216656 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216657 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216658 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216659 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216660 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216661 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216662 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216663 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216664 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216665 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216666 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216667 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216668 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216669 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216670 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216671 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216672 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216673 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216674 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216675 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216676 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216677 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216678 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216679 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216680 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216681 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216682 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216683 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216684 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216685 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216686 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216687 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216688 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216689 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216690 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216691 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216692 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 216693 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216694 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216695 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 216696 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 216697 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216698 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216699 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216700 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
6